Francia
 Commerce è stata una rivista letteraria francese
 Commerce  – stazione della Metropolitana di Parigi

 Stati Uniti d'America
 Commerce  – città della Contea di Los Angeles, California
 Commerce  – città della Contea di Jackson, Georgia
 Commerce  – charter township della Contea di Oakland, Michigan
 Commerce  – villaggio della Contea di Scott, Missouri
 Commerce  – città della Contea di Ottawa, Oklahoma
 Commerce  – città della Contea di Hunt, Texas